Чемпіонат Швейцарії з хокею 1992 — 81-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став СК «Берн» (9 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісім найкращих клубів в плей-оф розігрували звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали (7, 10, 14, 17 та 19 березня 1992) 
 ХК «Фрібур-Готтерон» — ХК «Біль» 2:2(бул. 1:4), 4:3(ОТ), 11:2, 8:4
 ХК «Амбрі-Піотта» — «Цуг» 3:2, 1:5, 6:5, 2:6, 3:2
 СК «Берн» — ХК «Клотен» 2:0, 2:1, 5:1
 Цюрих СК — ХК «Лугано» 3:3 (бул. 4:1), 4:2, 0:10, 3:3 (бул. 3:0)

Півфінали (21, 24, 26, 28 та 31 березня 1992) 
 ХК «Фрібур-Готтерон» — ХК «Амбрі-Піотта» 5:2, 0:3, 4:3, 3:6, 5:4(ОТ)
 СК «Берн» — Цюрих СК 2:1(ОТ), 4:1, 7:4

Фінал (2, 4, 7, 9 та 11 квітня 1992) 
 СК «Берн» — ХК «Фрібур-Готтерон» 4:3, 11:2, 1:5, 0:3, 4:1

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Перехідний турнір

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 
 Статистика гравців 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1992 у швейцарському спорті